'''L'offensive de Raqqa peut faire référence à :
 Offensive de Raqqa (mai 2016) ;
 Offensive de Raqqa (2016-2017).